De naam Periclymenus (Oudgrieks: Περικλύμενος, Periklymenos) kan in de Griekse mythologie verwijzen naar:
 Periclymenus, een zoon van Neleus (de zoon van Poseidon) en Chloris. Hij was een van de Argonauten en gedaanteverwisselaar. Zijn grootvader Poseidon gaf hem de mogelijkheid om in verschillende dieren te veranderen. Hij werd gedood door Herakles in Pylos, hoewel hij probeerde te ontsnappen in de vorm van een adelaar. Hij was de vader van Penthilos van Messenia.
 Periclymenus, een verdediger van Thebe tegen de Zeven en potentiële moordenaar van Amphiaraos in de strijd van de Zeven tegen Thebe. Amphiaraos werd echter door de aarde opgeslokt voordat Periclymenus hem kon doden. Het was Periclymenus ofwel Asphodicus die Parthenopaeus doodde. Hij was de zoon van Poseidon en Chloris, dochter van Tiresias.
 Periclymenus, een aanbidder van Penelope, uit Zakhyntos.
 Periclymenus, vader van Erginos, een van de Argonauten.

In de hedendaagse literatuur 
Periclymenus komt voor in de roman uit 2011, De Zoon van Neptunus, het tweede deel in de vijfdelige fantasy/avonturenserie Helden van Olympus, geschreven door de Amerikaanse schrijver Rick Riordan.

Griekse mythologie
Argonaut